Rachlé ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Thomas Rachlé (* 1965), österreichischer römisch-katholischer Priester und Militärdekan
 Sabrina Rachlé, Schriftstellerin